Klemmt ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Klemmt (1895–1979), deutscher nationalsozialistischer Philosoph
 Eva Luca Klemmt (* 1982), deutsche Schauspielerin und Model
 Rolf Klemmt (* 1938), deutsch-finnischer Germanist, Autor und Übersetzer

Siehe auch:
 Klemt